Vrbový ostrov je nebo byl název více ostrovů:
 Jerusalemský ostrov – bývalý ostrov v Karlíně
 Korunní ostrov – bývalý ostrov na Novém Městě pražském